Lubbock ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Lubbock, 4. Baron Avebury (1928–2016), britischer Politiker (Liberal Demokrat)
 Francis Lubbock (1815–1905), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Lubbock (1931–2021), britischer Pianist, Songwriter, Arrangeur und Produzent

 Roger Lubbock (1951–1981), britischer Meeresbiologe
 Thomas Saltus Lubbock (1817–1862), US-amerikanischer Offizier und Ranger

Lubbock steht für:
 Lubbock (Texas), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Lubbock (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Lubbock (On Everything), Album von Terry Allen
 Lubbock Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency
 Mount Lubbock, Berg im Viktorialand, Antarktika